Déshabillez-moi peut désigner :

 Déshabillez-moi, la chanson chantée par Juliette Gréco.
 Déshabillez-moi, la reprise de Mylène Farmer sortie en single en 2007 en version Live.